Luxemburg grófja, történelmi cím, 1354-ig Luxemburg uralkodójának titulusa.
Luxemburg grófja, németül Der Graf von Luxemburg, Lehár Ferenc háromfelvonásos operettje Robert Bodanzky és Alfred Maria Willner írása nyomán, melyet 1909-ben mutattak be elsőként Bécsben, majd 1910-ben Budapesten.
Luxemburg grófja, 1918-as magyar némafilm, Lehár Ferenc operettjéből Forgács Antal rendezésében
Luxemburg grófja, 1922-es magyar némafilm, Lehár Ferenc operettjéből Forgács Antal rendezésében